Janjanbureh vagy Jangjangbureh város a gambiai Janjanbureh szigeten, a Gambia folyón. 

1832-ben alapították, akkori neve Georgetown, a második legnagyobb város volt az országban. A  Central River körzet székhelye, itt van Gambia legnagyobb börtöne.

Gambia települései